Instituto Nacional de Vitivinicultura puede referirse:
 al Instituto Nacional de Vitivinicultura (Argentina), ó
 al Instituto Nacional de Vitivinicultura (Uruguay).